Iso Nuottajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iso Nuottajärvi, Norrbotten, sjö i Haparanda kommun, 
Iso Nuottajärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,

Se även
Nuottajärvi,  (19,2 ha)
Pikku Nuottajärvi, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn